Meza, auch  Mesa, ist ein Familienname aus dem spanischen Sprachraum. Die ältere Schreibweise Meza hat sich in Lateinamerika erhalten, während in Spanien – vorwiegend in Andalusien und auf den Kanarischen Inseln – die Variante Mesa dominiert.

Namensträger

Schreibweise Meza 
 Antonio Pérez Meza († 2010), mexikanischer Musiker
 Camila Meza (* 1985), chilenische Jazzmusikerin und Songwriterin
 Carlos Meza (1977–2004), kolumbianischer Boxer
 Christian Julius de Meza (1792–1865), dänischer General
 Christian Julius Frederik de Meza (1727–1800), niederländischer Arzt
 David Meza (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Enrique Meza (* 1948), mexikanischer Fußballtrainer
 Fernando Meza (1890–1929), chilenischer Maler
 Guillermo Meza Álvarez (1917–1997), mexikanischer Maler
 Jaime Meza (1926–2016), costa-ricanischer Fußballspieler

 Juan Meza (* 1956), mexikanischer Boxer
 Luis García Meza Tejada (1929–2018), bolivianischer Militär und Staatspräsident
 Maximiliano Meza (* 1992), argentinischer Fußballspieler 
 Nemesio Rivera Meza (1918–2007), peruanischer Priester
 Pedro Ignacio Meza (1817–1865), paraguayischer Marineoffizier
 Severo Meza (* 1986), mexikanischer Fußballspieler

Schreibweise Mesa 
 Antonio Mesa (1895–1949), dominikanischer Tenor
 Arnaldo Mesa (1967–2012), kubanischer Boxer
 Bernardo de Mesa (* um 1470; † 1524), von 1514 bis 1522 Botschafter von Ferdinand II. von Aragón bei Heinrich VIII. von England
 Carlos Mesa (* 1953), bolivianischer Politiker und Staatspräsident
 Carlos Germán Mesa Ruiz (* 1943), kolumbianischer Bischof von Socorro y San Gil
 Carmelo Mesa-Lago (* 1934), kubanoamerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Liana Mesa Luaces (* 1977), kubanische Volleyballspielerin
 Raúl Mesa (* 1982), spanischer Beachvolleyballspieler
 Roque Mesa (* 1989), spanischer Fußballspieler 
 Sara Mesa (* 1976), spanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Meža
 Mescha (Begriffsklärung)

Familienname
Spanischer Personenname